wierzchołówka − człon rodzajowy polskich nazw gatunkowych niektórych muchówek z rodziny łowikowatych:
 wierzchołówka amurska (Choerades amurensis)
 wierzchołówka borealna (Laphria ephippium)
 wierzchołówka czarna (Andrenosoma atra)
 wierzchołówka obrzeżona (Choerades marginata)
 wierzchołówka ognista (Choerades gilva)
 wierzchołówka włochata (Laphria gibbosa)
 wierzchołówka wspaniała (Choerades ignea)
 wierzchołówka złocista (Choerades fimbriata)
 wierzchołówka złotowłosa (Choerades femorata)
 wierzchołówka żółtowłosa (Laphria flava)